Мюллер, Бруно ():
 Мюллер, Бруно (1905—1960) — оберштурмбаннфюрер СС, командир айнзацкоманды 2 в Польше и зондеркоманды 11b айнзацгруппы D.
 Мюллер, Бруно (1902—1975) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1928 года.